McKerrow ist der Familienname von:

 Clarence McKerrow (1877–1959), kanadischer Lacrosse- und Eishockeyspieler
 Ronald Brunlees McKerrow (1872–1940), britischer Buchwissenschaftler und Shakespeare-Experte
 Stuart McKerrow (1922–2004), britischer Paläontologe

Sonstiges:
 Mount McKerrow, Berg in der Ross Dependency, Antarktika